Daisuke Suzuki puede hacer referencia a:

 Daisuke Suzuki (鈴木 大輔), futbolista japonés nacido en 1990.
 Daisuke Suzuki (鈴木 大輔), músico japonés nacido en 1978.